JSU peut faire référence à :
 Jackson State University (en français, université d'État de Jackson, au Mississippi, aux États-Unis ;
 Jacksonville State University (en français, université d'État de Jacksonville), en Alabama, aux États-Unis.